|-
| (63301) 2001 EJ12||||3 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63302) 2001 EA14||||15 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63303) 2001 EL20||||15 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (63304) 2001 EQ23||||15 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| 63305 Бобкеппле (Bobkepple)||2001 FE||17 березня 2001||Обсерваторія Джанк-Бонд||Девід Гілі
|-
| (63306) 2001 FT8||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63307) 2001 FG9||||21 березня 2001||Обсерваторія Джорджа||Обсерваторія Джорджа
|-
| (63308) 2001 FU11||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (63309) 2001 FV19||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (63310) 2001 FS21||||21 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (63311) 2001 FD24||||21 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63312) 2001 FH24||||17 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63313) 2001 FV28||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63314) 2001 FJ33||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63315) 2001 FV34||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63316) 2001 FK35||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63317) 2001 FQ36||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63318) 2001 FR36||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63319) 2001 FH37||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63320) 2001 FX44||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63321) 2001 FF47||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63322) 2001 FO48||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63323) 2001 FC51||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63324) 2001 FH51||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63325) 2001 FU51||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63326) 2001 FV53||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63327) 2001 FS54||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63328) 2001 FU54||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63329) 2001 FJ55||||21 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63330) 2001 FZ59||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63331) 2001 FC60||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63332) 2001 FY62||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63333) 2001 FV65||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63334) 2001 FH66||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63335) 2001 FD67||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63336) 2001 FL67||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63337) 2001 FW67||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63338) 2001 FX74||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63339) 2001 FP75||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63340) 2001 FY76||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63341) 2001 FD77||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63342) 2001 FH77||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63343) 2001 FO85||||26 березня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (63344) 2001 FX86||||21 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (63345) 2001 FD91||||26 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63346) 2001 FU92||||16 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63347) 2001 FA94||||16 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63348) 2001 FC94||||16 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63349) 2001 FY101||||17 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63350) 2001 FL106||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63351) 2001 FW117||||19 березня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (63352) 2001 FG129||||26 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63353) 2001 FZ135||||21 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63354) 2001 FU140||||22 березня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (63355) 2001 FN143||||23 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (63356) 2001 FG149||||24 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (63357) 2001 FS157||||27 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (63358) 2001 FX157||||27 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (63359) 2001 FQ159||||29 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (63360) 2001 FS162||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63361) 2001 FR171||||24 березня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Марк Буї
|-
| (63362) 2001 FD177||||16 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63363) 2001 FC184||||25 березня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Марк Буї
|-
| (63364) 2001 HH2||||17 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63365) 2001 HH3||||17 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63366) 2001 HK4||||17 квітня 2001||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (63367) 2001 HS6||||18 квітня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (63368) 2001 HQ7||||17 квітня 2001||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (63369) 2001 HT7||||17 квітня 2001||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (63370) 2001 HS9||||16 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63371) 2001 HN18||||23 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63372) 2001 HG29||||27 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63373) 2001 HS35||||29 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63374) 2001 HX35||||29 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63375) 2001 HY37||||29 квітня 2001||Обсерваторія Чрні Врх||Обсерваторія Чрні Врх
|-
| (63376) 2001 HA38||||29 квітня 2001||Обсерваторія Чрні Врх||Обсерваторія Чрні Врх
|-
| (63377) 2001 HL40||||27 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63378) 2001 HY43||||16 квітня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (63379) 2001 HN45||||17 квітня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (63380) 2001 HE51||||23 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63381) 2001 HJ53||||23 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63382) 2001 HZ54||||24 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63383) 2001 HD56||||24 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63384) 2001 HG57||||25 квітня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (63385) 2001 HL66||||24 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63386) 2001 HW66||||25 квітня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 63387 Бразос Бенд (Brazos Bend)||||29 квітня 2001||Обсерваторія Джорджа||Обсерваторія Джорджа
|-
| (63388) 2001 HE67||||21 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 63389 Noshiro||||12 травня 2001||Бісейська станція космічного патрулювання||BATTeRS
|-
| (63390) 2001 JP5||||14 травня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (63391) 2001 JG6||||14 травня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (63392) 2001 JE7||||15 травня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (63393) 2001 JS7||||15 травня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (63394) 2001 JL8||||15 травня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (63395) 2001 JX9||||15 травня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (63396) 2001 KX||2001 KX||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63397) 2001 KK2||||17 травня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (63398) 2001 KZ9||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63399) 2001 KH11||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63400) 2001 KJ13||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

63300